Het hoogspringen voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op zondag 5 augustus (kwalificaties) en dinsdag 7 augustus 2012 (finale). Regerend olympisch kampioen was Andrej Silnov uit Rusland. Hij strandde ditmaal in de finale op de twaalfde plaats, nadat hij driemaal de hoogte van 2,29 meter had gemist.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Kwalificaties

Finale 

Mannen hoogspringen